R.I.O.T. – Revolutions in Our Time — дебютный альбом американской хардкор-группы Riot Life, записанный в 2005 году лейблом Riot Life Records.

Список композиций 
 «Intro»
 «You Know»
 «We Riot»
 «The Pledge»
 «21 Gunz»
 «The Truth»
 «Street Heavy Metal»
 «Live at Gleason’s»
 «Get Live in Here»
 «To Whom It May Concern»
 «My Hustle»
 «Riot to the Morgue»
 «Gunz Ran New York»
 «Pressure»
 «C4’s Dead»
 «To Whom It May Concern» — Rock
 «Libertad Liberty This Is USA»
 «We Riot» — Rock
 «Mr. Gunz» RLG Forever
 «No Guarantee» DJ Mix Bonus

Языки исполнения 
Все песни исполнены на английском языке.

Ссылки 
  Продажи альбома на Amazon.com 

Альбомы Riot Life
Альбомы 2005 года
Дебютные альбомы 2005 года